Зареченское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Сельское поселение «Зареченское» — входит в Нерчинский район.
 Сельское поселение «Зареченское» — всходит в Тунгиро-Олёкминский район.

Кировская область 
 Зареченское сельское поселение — входит в Подосиновский район

Липецкая область 
 Зареченское сельское поселение — входит в Тербунский район

Омская область 
 Зареченское сельское поселение — входит в Нововаршавский район

Орловская область 
 Зареченское сельское поселение — входит в Новосильский район

Свердловская область 
 Зареченское сельское поселение — входит в Камышловский район

Тверская область 
 Зареченское сельское поселение — входит в Максатихинский район
 Зареченское сельское поселение — входит в Удомельский район

Тюменская область 
 Зареченское сельское поселение — входит в Вагайский район